Cochabamba (departement), een departement in Bolivia
Cochabamba (gemeente), een gemeente in dit departement
Cochabamba (stad), de hoofdstad van dit departement
Cochabamba (district in Huacaybamba), district in de provincie Huacaybamba, Peru
Cochabamba (district in Chota), district in de provincie Chota, Peru
Cochabamba (district in Huaraz), district in de provincie Huaraz, Peru
Cochabamba (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae).